Označení USS Abraham Lincoln nesla na počest 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Abraham Lincoln (SSBN-602), raketonosná ponorka třídy George Washington sloužící v letech 1961–1981
 USS Abraham Lincoln (CVN-72), letadlová loď třídy Nimitz sloužící od roku 1989

Externí odkazy